

Patronymie
 Egon von Neindorff (1923-2004) est le fondateur et directeur d'une école d'équitation pour le dressage.
 Egon von Neindorff (1892-1944) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.